Сен-Пуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 17 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 373,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сен-Пуен на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Пуен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Пуен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Пуен на сайті Mapquest
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Пуен

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара